Quatre navires de la Royal Navy et une division de la Royal Naval Reserve ont été baptisés HMS Camperdown d'après la bataille de Camperdown en 1797 :
 Le HMS Camperdown (1797) était un navire de ligne de troisième rang de 74 canons, anciennement le navire hollandais Jupiter. Il a été capturé lors de la bataille de Camperdown en 1797 et a été vendu en 1817.
 Le HMS Camperdown était un navire de premier rang de 106 canons lancé en 1820 sous le nom de HMS Trafalgar. Il a été renommé HMS Camperdown en 1825, a été utilisé pour le service portuaire à partir de 1854 et est devenu une coque de charbon en 1857. Il a été rebaptisé HMS Pitt en 1882 et a été vendu en 1906.
 HMS Camperdown (1885) était un navire cuirassé de la classe Admiral lancé en 1885, mis en carène en 1908 et vendu en 1911.
 HMS Camperdown (D32) est un destroyer de  lancé en 1944 et démantelé en 1970.
 HMS Camperdown (RNR) était un centre de formation de la Royal Naval Reserve à Dundee, qui a soutenu la Tay Division entre le 21 octobre 1970 et le 31 mai 1994.

Camperdown